Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski superveleslalom, tekma je potekala 20. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojila Andrea Fischbacher, srebrno Tina Maze, bronasto pa Lindsey Vonn.

Rezultati 

Superveleslalom ženske